Bela (Koroška Bela) je lahko:

 Bela (dolina) - Koroška Bela
 Bela (potok) - Koroška Bela
 Podbelščica
 Belščica (Bela)